Александр Андреевич Дубя́нский () — советский геолог, доктор геолого-минералогических наук (1937), член-корреспондент АН УССР (1939). Лауреат Ленинской премии (1959). Заслуженный деятель науки и техники РСФСР.

Биография 
Родился 27 марта 1880 года в слободе Старая Криуша, Богучарский уезд, Воронежской губернии (ныне Петропавловского района Воронежской области), в семье священника.

В 1908 году закончил Юрьевский университет.

В 1921—1924 годах преподавал на кафедре геологии и палеонтологии Владикавказского политехнического института.

С 1924 года профессор, заведующий кафедрой геологии Воронежского сельскохозяйственного института.

В 1932 году назначен директором Гидрогеологической станции при Гидрометкомземе ЦЧО.

В 1934 году назначен директором Областной научно-исследовательской станции подземных вод при Управлении мелиорации Воронежского ОблЗО.

В 1937 году получил учёную степень доктора геолого-минералогических наук.

В 1936—1937 годах избрался депутатом VIII Чрезвычайного Всесоюзного съезда советов и XVII Чрезвычайного Всероссийского съезда Советов. В 1938 году — депутат Верховного совета РСФСР.

В 1938 году назначен директором Воронежской гидрогеологической станции Наркомзема РСФСР.

В 1939 году был избран членом-корреспондентом АН УССР.

В 1940 году — участник Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (свидетельство № 16334).

В 1940-х годах работал в Институте геологических наук АН УССР.

Руководил Гидрологической научно-исследовательской станцией Министерства Водного хозяйства РСФСР.

Скончался 22 января 1974 года в Воронеже. Похоронен на Коминтерновском кладбище города.

Награды и премии 
 1946 — Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 1948 — Орден Ленина.
 1959 — Ленинская премия
 1960 — Заслуженный деятель науки и техники.

Научные исследования 
Основные исследования касаются изучения геологического строения, гидрогеологии и полезных ископаемых южной части Восточно-Европейской платформы.

Открыл залежи мергеля, на базе которых построен Подгоренский цементный завод. Открыл также месторождения охры, гранита, огнеупорных глин, песков и других строительных материалов.

Разработал основы учения о подземных водах Центрально-Чернозёмной области, что способствовало их рациональному использованию.

Один из первооткрывателей крупных месторождений железной руды на территории Курской магнитной аномалии (Ленинская премия, 1959 года).

Публикации 
 Дубянский А. А. Подземные воды Воронежа. — Воронеж, 1933.
 Дубянский А. А., Скоркин А. В. Геология и подземные воды северной части Воронежской области. — Воронеж, 1939.
 Дубянский А. А., Лучицкий В. Ы. Вулканические пеплы ергенинской толщи. — Воронеж, 1939.
 Дубянский А. А. Геология и подземные воды Курской и Орловской областей. — Т. 1. — Воронеж, 1948.
 Дубянский А. А., Муравьев Н. Ы. Геология и подземные воды Курской и Орловской областей. — Т. 2. — Воронеж, 1947.
 Дубянский А. А., Скоркин А. А. Геология и подземные воды Курской и Орловской областей. — Т. 3. — Воронеж, 1949.

Память 
В 2019 году в поселке Подгоренский у входа на цементный завод был установлен памятник геологу А. Дубянскому.

Примечания

Литература 
 Украинский Советский Энциклопедический Словарь. — Т. 1. — К., 1966. — С. 651.
 Украинская Советская Энциклопедия. — 2-е издание. — Т. 3. — К., 1979. — С. 491.
 Украинский Советский Энциклопедический Словарь. — 2-е издание. — Т. 1. — К., 1986. — С. 558.
 Дубянский Александр Андреевич // Воронежская энциклопедия : в 2 т. / Гл. ред. М. Д. Карпачев. — Воронеж : Центр духовного возрождения Чернозёмного края, 2008. — Т. 1 : А — М. — 524 с. : ил., карты.
 Календарь памятных дат по Воронежской области на 1965 год. — Воронеж, 1965. — С. 13-15.
 Молявко Г. Ы. Геологи. Географы: Биографический справочник / Г. Ы. Молявко, В. П. Франчук, В. Г. Куличенко. — К., 1985. — С. 105.

Ссылки 
 Библиография 

Заслуженные деятели науки и техники РСФСР
Кавалеры ордена Ленина
Лауреаты Ленинской премии
Геологи СССР
Геологи Украины
Депутаты Верховного Совета РСФСР 1-го созыва
Похороненные на Коминтерновском кладбище
Доктора геолого-минералогических наук